Того року турнір Edgbaston Cup проводився вперше.

Біллі Джин Кінг виграла титул, у фіналі перемігши Розалін Феербенк з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Трейсі Остін (3-тє коло, знялася)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Барбара Поттер (2-ге коло)
  Біллі Джин Кінг (Champion)
  Сью Баркер (3-тє коло)
  Кеті Джордан (3-тє коло)
  Бетсі Нагелсен (півфінал)
  Енн Кійомура (півфінал)
  Леслі Аллен (чвертьфінал)
  Джо Дьюрі (чвертьфінал)
  Івонн Вермак (3-тє коло)
  Венді Вайт (2-ге коло)
  Шерон Волш (1-ше коло)
  Івонн Коулі (1-ше коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1982 Edgbaston Cup Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

Edgbaston Cup, одиночний розряд
1982